Фабри́чников — русская фамилия. Известные носители:

 Фабричников, Андрей Аркадьевич (род. 1962) — российский дипломат.
 Фабричников, Аркадий Андреевич — генерал-майор, профессор Академии ФСБ
 Фабричников, Дмитрий Александрович (род. 1976) — российский спортивный менеджер, директор МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1 (Тюмень)